У сезони 2007/08 Ла лиге, титулу је по 31. пут (а другу узастопну) осовјила екипа Реал Мадрида. Друго место је освојио на опште изненађење Виљареал. Треће место је освојила Барселона, а заједно са њом у квалификације за Лигу шампиона се пласирала екипа Атлетико Мадрида.

Екипе које су највише изненадили, поред поменутог Виљареал су Расинг Сантандер и Алмерија. А највише су разочарали Сарагоса и Валенсија (која се неколико кола пре краја борила за опстанак).

Из лиге је на велико изненађење испала одлична екипа Сарагосе. Поред ње Лигу су напустили Мурсија и Леванте.

Резултати

Завршна табела лиге 
Завршна табела Ла лиге за сезону 2007/08

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Статистика у сезони

Најбољи стрелци 

Прва лига Шпаније у фудбалу
Сезона 2007/08. у шпанском фудбалу